Modráček má několik významů:
 slavík modráček
 František Modráček (1871-1960), český levicový politik
 lidový výraz pro chrpu polní